Йохансенит (также йогансенит, ) — минерал, силикат кальция и марганца. Относится к пироксенам. Назван в честь Альберта Йохансена, петролога, профессора Чикагского университета.

Свойства 
Йохансенит — минерал с твердостью по шкале Мооса 6. Встречается в виде сросшихся в агрегаты призматических кристаллов длиной до 10 см. Йохансенит открыт в 1932 году Вальдемаром Шеллером в Мексике.

Название на других языках 
 ;
 ;
 .

Примечания

Литература

Ссылки 
 Йохансенит в GeoWiki
 Johannsenite — Mineralogy Database

Минералы по алфавиту
Силикаты (минералы)
Минералы марганца
Минералы кальция
Соединения кальция по алфавиту